

Wydarzenia 

 asyryjski król Sargon II sprowadził drugą grupę kolonistów do Samarii